Thomas Lister ist der Name folgender Personen:

* Thomas Lister, 1st Baron Ribblesdale (1752–1826), britischer Politiker
 Thomas Henry Lister (1800–1842), britischer Schriftsteller
 Thomas Villiers Lister (1832–1902), britischer Diplomat
 Thomas Lister, 4th Baron Ribblesdale (1854–1925), britischer Politiker
 Tom Lister (Rugbyspieler) (1943–2017), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Tommy „Tiny“ Lister Jr. (1958–2020), US-amerikanischer Schauspieler und Wrestler